Чемпионат Польши 2009 — 66-е первенство, которое проходило с 26 января по 6 февраля.

Таблица

Ссылки 
 66. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

2009 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам